est la formule brute de plusieurs isomères.

Orthoester
 orthoacétate de triéthyle ou 1,1,1-triméthoxyéthane, numéro CAS 
 2-méthylbutanoate de triméthyle ou 1,1,1-triméthoxy-2-méthylbutane, numéro CAS 
 orthopentanoate de triméthyle ou 1,1,1-triméthoxypentane, numéro CAS 

 Éther du diéthylène glycol
 diéthylène glycol diéthyl éther ou bis(2-éthoxyéthyl) éther, numéro CAS 
 2-(2-(2-méthylpropoxy)éthoxy)éthanol ou diéthylène glycol monoisobutyl éther, numéro CAS 

Glycérol
  1-O-pentylglycérol ou 3-pentyloxy-1,2-propanediol, numéro CAS 
 1-isoamyl glycérol éther ou 3-isopentyloxy-1,2-propanediol, numéro CAS 

 1,1,2-triéthoxyéthane, numéro CAS 
 1-(2-butoxyéthoxy)éthanol, numéro CAS 
 1-(2-éthoxypropoxy)propan-2-ol, numéro CAS 
 1-éthoxy-3-isopropoxypropan-2-ol, numéro CAS 
 4,4'-oxybisbutan-1-ol, numéro CAS 
 4,4'-oxybisbutan-2-ol, numéro CAS 
 2-(2-hydroxybutoxy)butan-1-ol, numéro CAS 
 3,5-diméthoxyhexan-1-ol, numéro CAS